John Falstaff est un personnage de Shakespeare apparaissant dans les pièces Henri V et Les Joyeuses Commères de Windsor. Il représente le type du grand seigneur ruiné et vicié. Il a inspiré plusieurs artistes :
 Falstaff, opéra d'Antonio Salieri créé en 1799
 Falstaff, opéra de Giuseppe Verdi créé en 1893
 Falstaff, opéra-comique, de Adophe Adam, livret de Leuven et Saint-Georges, Théâtre-Lyrique, 
 Falstaff, œuvre orchestrale écrite par Edward Elgar en 1913
 Falstaff (ou Chimes at Midnight), film d'Orson Welles sorti en 1965
 Falstaff, film d'Henri Desfontaines avec Françoise Rosay

Autres 
 Falstaff, taverne-restaurant à Bruxelles
 Falstaff, revue autrichienne sur le vin
 Falstaff, nom de plume parfois utilisé par l'écrivain Clément Vautel

Homonymie
Homonymie de titre